Соревнования в плавании на дистанции 1500 метров вольным стилем у мужчин на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 пройдут 4 августа и 5 августа 2018 года.

Рекорды 
До начала соревнований рекорды были следующие.

Результаты

Предварительные заплывы 
Предварительный заплывы стартовали 4 августа в 10:49 по местному времени.

Финал 
Финал стартовал 5 августа в 17:00 по местному времени.

Источники 
 График заплывов 
 Стартовый лист 
 Результаты предварительных заплывов 
 Результаты финала

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018